Rusănești se poate referi la:

Rusănești, Olt, comună în România
Rusănești, Vâlcea, sat în România
Rusăneștii de Sus, Olt, sat în România

Vezi și 
 Rus (dezambiguizare)
 Rusu (dezambiguizare)
 Ruseni (dezambiguizare)
 Rusești (dezambiguizare)

Toponime românești